Ятагарасу (, «большой ворон») или Ятакарасу (, «большеголовый ворон») — в японской мифологии большая птица в виде трехногой вороны. Синтоисткое божество. Послан небожителями к Императору Дзимму как проводник. Помог Императору завоевать регион Ямато и основать японское государство.

Имя можно перевести как «ворона восьми пядей». Ата (咫) — устаревшая мера длины, равная расстоянию между вытянутыми большим и средним пальцами (~18 см). Однако в данном контексте это означает просто «большой, широкий».

Ятагарасу изображается как большая трехногая ворона. По одной из версий, три ноги символизирует небо (богов), землю и человечество. Так как сама ворона символизирует Солнце, получается, что под Солнцем находятся боги, люди и природа, которые объединены кровными узами.

Легенда 

Согласно Кодзики ворон Ятагарасу был послан богом Такамимусуби-но Микото к Императора Дзимму во время его похода на восток. Птица провела Императора горными тропами с местности Кумано к территории края Ямато, где было основано японское государство. По версии Нихон сёки, Ятагарасу был послан богиней солнца Аматэрасу, после того, как армия императора Дзимму из-за крутых и изрезанных гор никак не могла продвинуться дальше вглубь страны. В обоих произведениях Ятагарасу выступает в роли посланника к императору Дзимму.

Ятагарасу  называют посланцем солнечного божества, символом солнца или глашатаем святилища Кумано. Детали легенд об этой птице различаются, однако все они приписывают ему мистические черты. В традиционной историографии трехпалый ворон считается тотемом местности Кадоно и рода Камо.

Ятагарасу с 3 июня 1931 года используется как логотип Японской футбольной ассоциации и сборной Японии по футболу..

См. также 
  —  астероид, названный в честь божества.

Литература

Ссылки 
  Японская футбольная ассоциация
 Словарь Хэйан
 
 

Трактовка п.1 Неверна, Ворон не был 18 см в длину, ворон принимал тот размер который был ему нужен для сопровождения
Японские божества
Синтоизм
Мифические птицы
Незавершённые статьи о японской мифологии